Nositelé jména Albrecht Habsburský:
 Albrecht III. Habsburský († 1199) – hrabě z Habsburgu, syn Wernera II. z Habsburgu
 Albrecht IV. Habsburský zv. Bílý († 1239) – hrabě z Aargau, syn Rudolfa II. Habsburského
 Albrecht I. Habsburský (1255–1308) – římský král, vévoda rakouský, hrabě z Habsburgu, syn Rudolfa I. Habsburského
 Albrecht II. Habsburský zv. Chromý (1298–1358) – rakouský vévoda, syn Albrechta I. Habsburského
 Albrecht III. Habsburský zv. s copem (1349–1395) – rakouský a korutanský vévoda, tyrolský hrabě, syn Albrechta II. Habsburského
 Albrecht IV. Rakouský (1377–1404) – rakouský vévoda, syn Albrechta III. Habsburského
 Albrecht II. Habsburský (1397–1439) – král římský, český a uherský, vévoda rakouský, syn Albrechta IV. Habsburského
 Albrecht VI. Habsburský (1418–1463) – vévoda rakouský, syn Arnošta Habsburského
 Albrecht VII. Habsburský (1559–1621) – nizozemský místodržitel a portugalský místokrál, syn Maxmiliána II. Habsburského

Rozcestníky - panovník